Sudamericano de Rugby 2012 puede referirse a muchos torneos de Sudamérica:

 Sudamericano de Rugby A 2012 al de mayores de 1º nivel disputado por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
 Sudamericano de Rugby B 2012 al de mayores de 2º nivel disputado por Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.
 Sudamericano de Rugby C 2012 al de mayores de 3º nivel disputado por Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Guatemala.
 Sudamericano Juvenil A de Rugby 2012 al de M19 de 1º nivel disputado por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
 Sudamericano Juvenil B de Rugby 2012 al de M18 de 2º nivel disputado por Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
 Seven Sudamericano Masculino 2012 al de rugby 7 disputado por 10 selecciones.
 Seven Sudamericano Femenino 2012 al de rugby 7 disputado por 8 selecciones.